Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2012 года прошёл в два этапа с 17 сентября 2011 года по 5 апреля 2012 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 43 сборные. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1993 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 40 сборных были разделены на 10 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и лучшая третья сборная вышли во второй раунд, где к ним присоединились сборные Англии, Германии и Франции, имевшие наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Турции.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и лучшая среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Группа 1 
 17-22 сентября 2011 (Пазарджик, Мездра)

 Норвегия 9:0 Болгария
 Нидерланды 5:1 Хорватия
 Норвегия 7:1 Хорватия
 Болгария 0:3 Нидерланды
 Нидерланды 2:4 Норвегия
 Хорватия 1:0 Болгария

Группа 2 
 17-22 сентября 2011 (Оливейра-ду-Байру, Меальяда, Анадия, Лузу, Агеда)

 Венгрия 1:0 Израиль
 Ирландия 1:0 Португалия
 Израиль 1:5 Ирландия
 Венгрия 3:3 Португалия
 Ирландия 6:0 Венгрия
 Португалия 1:0 Израиль

Группа 3 
 17-22 сентября 2011 (Раквере, Хаапсалу)

 Чехия 4:1 Кипр
 Польша 4:2 Эстония
 Чехия 6:1 Эстония
 Кипр 0:5 Польша
 Польша 0:1 Чехия
 Эстония 3:3 Кипр

Группа 4 
 17-22 сентября 2011 (Рейкьявик)

 Исландия 2:1 Словения
 Уэльс 3:0 Казахстан
 Исландия 3:0 Казахстан
 Словения 1:4 Уэльс
 Уэльс 0:2 Исландия
 Казахстан 0:3 Словения

Группа 5 
 17-22 сентября 2011 (Кошице, Бардеёв, Михаловце)

 Швеция 7:0 Сербия
 Украина 2:0 Словакия
 Швеция 1:0 Словакия
 Сербия 4:2 Украина
 Украина 0:3 Швеция
 Словакия 2:1 Сербия

Группа 6 
 17-22 сентября 2011 (Струмица)

 Австрия 5:1 Македония
 Италия 7:0 Армения
 Австрия 7:0 Армения
 Македония 0:4 Италия
 Италия 0:0 Австрия
 Армения 1:8 Македония

Группа 7 
 17-22 сентября 2011 (Хельсинки, Хямеэнлинна)

 Шотландия 9:0 Фарерские острова
 Финляндия 1:0 Беларусь
 Беларусь 1:4 Шотландия
 Финляндия 3:0 Фарерские острова
 Шотландия 1:1 Финляндия
 Фарерские острова 2:1 Беларусь

Группа 8 
 17-22 сентября 2011 (Рига, Огре)

 Россия 7:1 Латвия
 Дания 8:0 Греция
 Греция 1:1 Россия
 Дания 9:0 Латвия
 Россия 0:1 Дания
 Латвия 0:6 Греция

Группа 9 
 17-22 сентября 2011 (Хобокен, Вилрейк, Контих)

 Бельгия 1:1 Северная Ирландия
 Румыния 7:0 Литва
 Северная Ирландия 0:3 Румыния
 Бельгия 6:1 Литва
 Румыния 0:2 Бельгия
 Литва 0:4 Северная Ирландия

Группа 10 
 17-22 сентября 2011 (Сараево)

 Испания 9:0 Босния и Герцеговина
 Швейцария 4:0 Молдова
 Испания 8:0 Молдова
 Босния и Герцеговина 0:7 Швейцария
 Швейцария 0:3 Испания
 Молдова 0:2 Босния и Герцеговина

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 31 марта — 5 апреля 2012 (Тоша, Меальяда, Коимбра, Фигейра-да-Фош)

 Норвегия 3:0 Бельгия
 Чехия 3:2 Португалия
 Бельгия 3:0 Чехия
 Норвегия 1:3 Португалия
 Чехия 2:3 Норвегия
 Португалия 2:1 Бельгия

Группа 2 
 31 марта — 5 апреля 2012 (Эребру, Эскильстуна, Вестерос)

 Швеция 3:0 Северная Ирландия
 Германия 2:0 Польша
 Германия 2:0 Северная Ирландия
 Польша 1:3 Швеция
 Швеция 1:0 Германия
 Северная Ирландия 3:0 Польша

Группа 3 
 31 марта — 5 апреля 2012 (Нюнен, Веркендам)

 Франция 0:1 Румыния
 Исландия 1:1 Нидерланды
 Румыния 2:0 Исландия
 Франция 1:0 Нидерланды
 Исландия 0:1 Франция
 Нидерланды 1:1 Румыния

Группа 4 
 31 марта — 5 апреля 2012 (Печинци, Яково)

 Дания 3:0 Швейцария
 Ирландия 0:2 Сербия
 Дания 2:4 Сербия
 Швейцария 2:0 Ирландия
 Ирландия 0:2 Дания
 Сербия 1:0 Швейцария

Группа 5 
 31 марта — 5 апреля 2012 (Сочи)

 Испания 4:0 Италия
 Шотландия 1:0 Россия
 Испания 4:0 Россия
 Италия 4:2 Шотландия
 Шотландия 2:3 Испания
 Россия 0:1 Италия

Группа 6 
 31 марта — 5 апреля 2012 (Сканторп, Гримсби, Линкольн, Норт Ферриби)

 Австрия 0:2 Уэльс
 Англия 1:0 Финляндия
 Финляндия 0:2 Австрия
 Англия 6:0 Уэльс
 Австрия 0:1 Англия
 Уэльс 1:2 Финляндия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет